Hangerli, Hangherli, Handjery ou Handjéri en français, famille phanariote originaire de Mourousa près de Trébizonde au service du Gouvernement Ottoman, elle joua un rôle important dans les principautés de Moldavie et de Valachie.

Descendance 
 Samuel  Hangerli patriarche de Constantinople du  au , puis du  au .
 Gheorghe Hangerli (médecin à Stamboul)
 Alexandre Hangerli Hospodar de Moldavie en 1807 épouse Smaragda Callimachi 
 Constantin Hangerli Hospodar de Valachie de 1797 à 1799 épouse Ruxandra Ghica

Prince de Moldavie
Prince de Valachie